(897) Лисистрата () — небольшой астероид главного пояса, который  принадлежит к спектральному классу S и входит в состав семейства Марии. Он был открыт 3 августа 1918 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль и назван в честь древнегреческой комедии Лисистрата.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Марии
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км